en radiobasstation i GSM, se Base Transceiver Station
 IATA:s kod för en flygplats i Bratislava, Slovakien, se Bratislava-Milan Rastislav Štefániks flygplats
 en sydkoreansk radiostation 
 en rikstäckande organisation som bildades i Uppsala 2001, se Bioteknikstudenterna
 Ett K-pop band från Sydkorea, se BTS
 ett svenskt konsultföretag, se BTS Group